NGC 6064-1
NGC 6064-2